Prins De se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jurate De Prins
 Willy De Prins